Åke Persson och liknande namn kan syfta på:

Åke Persson (jazzmusiker) (1932–1975), svensk jazzmusiker (trombon)
Åke Persson (sångpedagog) (född 1934), svensk polis och sånglärare
Åke Persson (folkpartist) (född 1930), svensk ingenjör och riksdagsledamot (folkpartist)
Åke Persson (författare) (född 1962), svensk journalist och författare
Åke Persson (företagsledare) (född 1939), svensk ingenjör och företagsledare